Второ́й Но́вый переу́лок — небольшая улица в центре Москвы в Красносельском районе между Краснопрудной улицей и 1-м Новым переулком.

Происхождение названия 
Названия трёх Новых переулков известны с начала XX века и отражают более позднее возникновение переулков по сравнению с соседними улицами. Первоначальное название — 1—3-й переулки Сахацких — связано с тем, что здесь проживал участник Отечественной войны 1812 года, отставной капитан, кавалер ордена Святого Владимира Михаил Николаевич Сахацкий. Его потомки проживали здесь вплоть до 1917 года.

Описание 
2-й Новый переулок начинается от Краснопрудной улицы, проходит на юго-восток параллельно Нижней Красносельской улице, выходит на 1-й Новый переулок напротив 3-го Нового переулка.

Здания и сооружения 
 дом 3-5 — Центрального адм. округа Красносельский: ДЕЗ центральная диспетчерская, ЕИРЦ, РЭУ ОДС.
 дом 5 — Стоматологическая клиника «Saint-Dent Clinic»

См. также 
 1-й Новый переулок
 3-й Новый переулок

Ссылки 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Схема улицы

Новый 2-й переулок